Paint Creek (Iowa)
Paint Creek (Kentucky)
Paint Creek (Michigan)
Paint Creek (Ohio)
Paint Creek (Texas)